«Анна Каренина»  — спектакль Свердловского Драматического театра, режиссёры Л. Ф. Дашковский и Г. А. Георгиевский. Анна Каренина — Е. К. Амман-Дальская, Вронский — В. А. Бурэ, Лидия Ивановна — Н. Петипа, Каренин — А. Георгиевский (1936).
 «Анна Каренина» — спектакль В. И. Немировича-Данченко на сцене МХАТа (1937).
 «Анна Каренина» — спектакль Романа Виктюка в Театре имени Вахтангова в инсценировке М. Рощина (1983).
 «Анна Каренина» — спектакль Андрея Житинкина (2006)
 «Анна Каренина» — драматический мюзикл М. Самойлова в постановке Геннадия Чихачёва. Анна — Наталья Репич, Каренин — Евгений Бодяков, Вронский — Константин Котов, Бетси Тверская — Елена Соколова, Князь Щербацкий — Дмитрий Апыхтин (2010).
 «Анна Каренина» — музыкальный пластический спектакль Анжелики Холиной в Театре имени Е. Б. Вахтангова (2012).
 «Анна Каренина» — постановка Манчестерского театра «Королевская биржа». Главную героиню играет чернокожая актриса Они Ухиара.
 «Анна Каренина II» — оригинальная пьеса О. А. Шишкина.

Примечания